Калициевые — таксоны грибов отдела аскомицетов.

 Порядок Калициевые ()
 Семейство Калициевые ()